Eric Green é um personagem de Jericho.

Eric é o irmão mais velho de Jake. Vice-prefeito de Jericho, Eric tem uma personalidade confusa. Casado com April e ao mesmo tempo relacionando-se com Mary por quem é pressionado para pedir o divórcio, ele não consegue decidir qual escolher. Bom filho, mas marido nitidamente relapso, o que fica claro quando ele acha os papeís da separação que April ia entregar a ele. No episódio do fogo na escola, ele mostra ter treinamento contra incendio e salva Heather e uma pequena aluna. Eric, junto com seu irmão assume o controle da situação quando seu pai adoece. Em breve receberá a noticia de que será pai de um filho de April, o que complicará mais ainda a situação com Mary. 

Jericho